Петроченков — фамилия; имеет женскую форму Петроченкова.
 Петроченков, Анатолий Яковлевич (род. 1942) — советский и российский деятель военных судов (трибуналов), генерал-полковник юстиции.
 Петроченков, Владимир Владимирович (более известен под фамилией Востоков; 1915—1986) — советский писатель в жанре детектива, чекист, полковник.
 Петроченков, Николай Петрович (1922—1978) — русский советский журналист, поэт.